

Фарвелл — місто, штат Міннесота
 Фарвелл — місто, штат Техас
 Фарвелл — селище, штат Мічиган
 Фарвелл — селище, штат Небраска